Кустарниковая степь — степь, покрытая зарослями степных кустарников — дерезняками. Характерна для участков с пересеченным рельефом. Широко распространена в лесостепи и степях Русской равнины, особенно в Предуралье, в Казахской складчатой стране, в предгорьях Алтая. Следует подчеркнуть слабое развитие кустарниковых степей на территории Западно-Сибирской низменности.

Некоторые авторы (Е. М. Лавренко) не считают компонентом кустарниковых степей заросли дерезняков. К кустарниковым степям относят только такие растительные формации, в которых на фоне степного травостоя равномерно разбросаны кусты.

Галерея

См. также 
 Скрэб

Источники 

 Мильков Ф. Н. Словарь-справочник по физической географии. — М.: Мысль, 1970. — С. 220.
 Растительный покров СССР / Под ред. Е. М. Лавренко и В. Б. Сочавы. — М.: Издательство АН СССР, 1956. — С. 601.

Степи
Зоны растительности